Драгановка — название населённых пунктов на Украине:

 Драгановка — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.
 Драгановка — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области Украины.